Glycogeenstapelingsziekten (Glycogen Storage Disease), aandoeningen van de (suiker-)stofwisseling;
Harvard Graduate School of Design, The GSD, een onderzoeksschool voor diverse kunstrichtingen;
Grant Shaft Drive, een historisch Brits merk van motorfietsen uit het begin van de 19e eeuw.